Belo Campo — município no estado da Bahia, Brasil   
Belo Campo — povoado do município de Lapão (Bahia), estado da Bahia

Desambiguações de topônimos